Киреевски може да се отнася за:
 Иван Киреевски (1806-1856), руски философ
 Пьотър Киреевски (1808-1856), руски фолклорист